Haworth (Yorkshire), població d'Anglaterra.
 Haworth (cràter), cràter d'impacte als voltants del pol sud de la Lluna
 Haworth (Oklahoma), poble a l'estat d'Oklahoma 
 Haworth (Nova Jersey), població a l'estat de Nova Jersey
 Haworth (Bradford), lloc de la ciutat de Bradford, West Yorkshire, Anglaterra
 Projecció de Haworth, forma comuna de representar l'estructura cíclica dels monosacàrids amb una perspectiva tridimensional simple 

Persones:
 Walter Norman Haworth (Chorley, Gran Bretanya, 1883 - Barnt Green, 1950), químic i professor universitari britànic guardonat amb el Premi Nobel
 Adrian Hardy Haworth (19 d'abril de 1767, Kingston upon Hull – 24 d'agost de 1833, Chelsea) va ser un entomòleg i botànic anglès.